Pelegrín Vargas – pallavolista portoricano nato nel 1963
Pelegrín Vargas – pallavolista portoricano nato nel 1998